De 20e editie van de Europe Cup werd gehouden in 1997 in de Ierse plaats Lisburn. Het toernooi werd gewonnen door het Deense Hvidovre BK.

Knock-outronde

Halve finales

Finale

Winnaar 

1997
Badminton in 1997
Europees kampioenschap in Ierland